Charles Simons ist der Name folgender Personen:

* Charles Simons (Fußballspieler) (1906–1979), belgischer Fußballspieler 
 Charles Simons (Rennfahrer), luxemburgischer Motorradrennfahrer
 Charles-Mathias Simons (1802–1874), luxemburgischer Politiker

Siehe auch:
 Charles Simmons (1924–2017), US-amerikanischer Schriftsteller